Pangalos ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Pangalos, Elektrotechniker, Informatiker und Hochschullehrer 
 Menelas N. Pangalos (* 1967), britischer Neurowissenschaftler griechischer Abstammung